Hesychios bzw. Hesychius ist der Name folgender Personen:

 Hesychios von Alexandria, antiker griechischer Lexikograf
 Hesychius von Carteia (1. Jh.), legendärer Bischof und Märtyrer
 Hesychius († 348), armenischer Katholikos und Heiliger, siehe Husik I.
 Hesychius (4./5. Jh.), Bischof von Salona
 Hesychios (Presbyter) (4./5. Jh.), Jerusalemer Presbyter
 Hesychios von Milet (6. Jh.), spätantiker Geschichtsschreiber
 Hesychios von Jerusalem (6./7. Jh.), orthodoxer Patriarch von Jerusalem, siehe Isaak von Jerusalem
 Hesychios von Sinai (7. Jh.), Hegumen des Katharinenklosters und Bibelkommentator